На Европском првенству у атлетици 2006. у Гетеборгу, дисциплина скок увис у женској конкуренцији је одржана 8. и 11. августа на стадиону Улеви.

Постигнута су два рекорда европских првенстава, два национална рекорда (Ирска и Белгија), 3 лична рекорда и 6 најбољих резултата сезоне појединих такмичарки.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичарке из 16 земаља.

Рекорди

Освајачице медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичарке су биле подељене у две групе по 12 такмичарки. Квалификациона норма је износила 1,92 метара. Норму је прескочило 13 такмичарки и све су се пласирале у финале (КВ)

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 19. Европског првенства 1938—2006.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати
 Резултати
 Резултати на ЕАА стр. 82

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном